Aghet steht für:
 den Völkermord an den Armeniern
 den Film Aghet – Ein Völkermord von Eric Friedler